Rotonde (verkeer), een verkeersknooppunt met één rijrichting
 Rotonde (ruimtelijke figuur), een convex lichaam
 Rotonde (architectuur), een rond gebouw, vaak met een koepel
 Rotonde (gebouw), een gebouw in Gorinchem
 Rotonde (opera), een opera van Johanna Bordewijk-Roepman op tekst van F. Bordewijk
 De Rotonde, een radioprogramma op de Vlaamse radiozender Radio 2
 Rotonde (Arles), protestantse kerk van Arles in Zuid-Frankrijk